Club Deportivo Corralejo puede referirse a 2 equipos españoles del municipio La Oliva, isla de Fuerteventura, Canarias:

 Club Deportivo Corralejo, fundado en 1975 y disuelto en 2004 tras fusionarse con el Club Deportivo Fuerteventura para fundar la Unión Deportiva Fuerteventura.
 Club Deportivo Corralejo, fundado en 2005 con la denominación Unión Deportiva Corralejo Bakú, la cual modificó en 2009 a la anterior, y desaparecido en 2013 por motivos económicos. Dispone de categorías que van desde el prebenjamin hasta el juvenil.